Ismaskin kan avse:

 Ismaskin (hushåll) – maskin som tillverkar isbitar, se Isbit.
 Ismaskin (sport) – maskin för underhåll av is för issport.